Мужики́:
 «Мужики» — повесть А. П. Чехова (1897).
 «Мужики» — роман Владислава Реймонта (1904—1909).
 «Мужики!..» — советский фильм 1981 года, режиссёр Искра Бабич.
 «Мужики» — польский фильм 1972 года, режиссёр Ян Рыбковский.

См. также